Васильок (Ocimum) — рід рослин, що складається з близько 35 видів ароматичних однорічних та багаторічних трав'янистих рослин та кущів родини глухокропивових (Lamiaceae).

Озброєння 
 Васильок () — радянський автоматичний міномет калібру 82 мм.